

Titres 

 Rien ne va plus () (1927) de Graham Cutts ;
 Rien ne va plus (1963), film français de Jean Bacqué ;
 Rien ne va plus (1979), film français de Jean-Michel Ribes ;
 Rien ne va plus (1997), film français de Claude Chabrol ;
 Rien ne va plus (2002), téléfilm français de Michel Sibra ;
 Rien ne va plus (2002), roman américain de Douglas Kennedy ;
 Rien ne va plus (2006), pièce de théâtre française de Francis Joffo ;
 Kottan ermittelt : Rien ne va plus (2010), film autrichien de Peter Patzak.